Harbour Island ist der Name folgender

Inseln:

in Antarktika:
 Harbour Island (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Harbour Island (Florida)
 Harbour Island (Rhode Island)
 Harbour Island (Tennessee)

in Kanada:
 Harbour Island (Little Bay Islands), Neufundland und Labrador
 Harbour Island (Ramea Island), Neufundland und Labrador

zu Bahamas gehörend:
 Harbour Island (Bahamas)

Distrikte:
 Harbour Island (Distrikt), Distrikt auf den Bahamas

Siehe auch:
 Harbor Island